Kropfling ist der Name von:

 Kropfling (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kropfling (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich